Minamiawaji se poate referi la:

 Municipiul Minamiawaji, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6721 Minamiawaji, un corp ceresc numit după municipiul Minamiawaji.